Maospati kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Maospati, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Maospati, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar